Arroyo Saladillo puede referirse:
 al arroyo Saladillo, un afluente del río Paraná en la Provincia de Santa Fe, Argentina;
 al arroyo Saladillo, un afluente del río Negro en la Provincia del Chaco, Argentina.
 al arroyo Saladillo, afluente del río Ctalamochita, en la provincia de Córdoba, Argentina, con el que forman el río Carcarañá.